Abingdon – piantagione statunitense in Virginia che tra XVIII e XIX secolo appartenne a diverse famiglie americane

Abingdon-on-Thames è una città del Regno Unito, nella contea inglese dell'Oxfordshire.
Da essa derivano i seguenti toponimi:
 Abingdon – in Australia (stato del Queensland)
 Abingdon – in Canada (provincia dell'Ontario)
 Abingdon – negli Stati Uniti (stato della Carolina del Nord)
 Abingdon – negli Stati Uniti (stato della Carolina del Sud)
 Abingdon – negli Stati Uniti (stato dell'Iowa)
 Abingdon – negli Stati Uniti (stato dell'Illinois)
 Abingdon – negli Stati Uniti (stato del Maryland)
 Abingdon – negli Stati Uniti (stato della Virginia)

Pagine correlate 

 Abington